Jerzy Zieliński (1914–2000) – polski urolog, prof. zw. dr hab.
 Jerzy Zieliński (1925–1986) – polski dyplomata
 Jerzy Zieliński (ur. 1926) – polski scenarzysta
 Jerzy Zieliński (ur. 1943) – polski botanik
 Jerzy Zieliński (1943–1980) – polski artysta, malarz, poeta, twórca happeningów
 Jerzy Zieliński (ur. 1950) – polski operator filmowy
 Jerzy Zieliński – polski badmintonista